Гурири́ () — жилой пункт на одноимённом острове, крупная туристическая точка южнее столицы Бразилии. Находится на юго-востоке страны и входит в муниципалитет Сан-Матеус.

Климат

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Бразилии